Заборская — фамилия и топоним.

Населённые пункты 
 Заборская — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Заборская — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.

Персоналии 
 Заборская, Анна — словацкий политик, депутат Европарламента от Словакии.

См. также 
 Заборская волость